Ямагиси () — японская фамилия. Известные носители:

 Ямагиси, Ацухиро — один из создателей блочного алгоритма шифрования MISTY1
 Ямагиси, Хидэтада (род. 1973) — японский культурист
 Ямагиси, Рёко —  (род. 1947) — мангака, одна из членов «Союза 24 года»
 Ямагиси, Сатору (род. 1983) — японский футболист
 Ямагиси, Сатико (род. 1973) — японская футбольная судья